LAMB4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 761 амінокислот, а молекулярна маса — 193 540.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у позаклітинному матриксі, базальній мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки